

Toponyme

Alvito, commune d'Italie, située dans la province de Frosinone ;

Alvito, municipalité du Portugal, située dans le district de Beja ;
 Alvito, paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
 Alvito, quartier de la cité de Lisbonne ;
 Alvito da Beira, paroisse civile de la municipalité de Proença-a-Nova, située dans le district de Castelo Branco ;
 São Martinho de Alvito, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga ;
 São Pedro de Alvito, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga.

Hydronyme 

 Alvito, rivière du Portugal.

Voir aussi 
 Parque do Alvito, documentaire portugais, réalisé par Mário Pires (1961)
 Piscinas do Alvito, documentaire portugais, réalisé par Mário Pires (1962)